Кэти Миксон (, род. 30 марта 1981) — американская актриса и модель.

Жизнь и карьера 
Миксон родилась и выросла в Пенсакола, штат Флорида, и окончила школу драмы Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 2003 году она переехала в Лос-Анджелес, где вскоре начала карьеру в кабаре и на экране. Она появилась на вторых ролях в нескольких комедийных фильмах, включая «Свидание вслепую», «Четыре Рождества» и «Всё о Стиве», где Миксон использовала свой южный акцент.

Миксон известна благодаря ролям в телевизионных ситкомах. Она играла главную женскую роль в комедийном сериале HBO «На дне» с 2009 по 2013 год. В 2010 году она также начала играть роль недалекой сестры героини Мелиссы Маккарти в ситкоме CBS «Майк и Молли». Шоу завершилось в 2016 году после шести сезонов. После Миксон была приглашена на главную роль в ситком ABC «Американская домохозяйка», играя мать троих детей с лишним весом.

Кэти помолвлена с метателем копья , с которым она встречается с 2013 года. У пары есть двое детей — сын Кингстон Сейнт Грир (род. 19.05.2017) и дочь Электра Сейнт Грир (род. 16.05.2018).

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США